Numero aureo – numero irrazionale, utilizzato in matematica e nelle arti figurative
 Numero aureo – numero intero, utilizzato per determinare l'epatta e per il calcolo della Pasqua